Чепу́рин () — фамилия.

Известные носители 
 Чепурин, Александр Васильевич (род. 1952) — российский дипломат.
 Чепурин, Геннадий Ефимович (1936—2020) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАСХН и РАН.
 Чепурин, Николай Викторович (1881—1947) — православный священник, биолог и богослов, ректор Московской духовной академии.
 Чепурин, Филипп Фёдорович (1911—1981) — Герой Советского Союза.
 Чепурин, Юлий Петрович (1914—2003) — советский писатель.
 Чепурин, Яков Яковлевич (1838—1898) — протоиерей, настоятель Свято-Николаевского собора Евпатории.

